Raders ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Daniel Ernst von Raders (1655–1731), preußischer Generalmajor
 Ludwig Raders (1868–1899), deutscher Maler und Radierer